

Persone
 Harri Koskinen (1970) – designer finlandese
 Jukka Koskinen (1981) – bassista finlandese
 Mikko Koskinen (1949) – ex cestista e allenatore di pallacanestro finlandese
 Mikko Koskinen (1988) – hockeista su ghiaccio finlandese
 Pasi Koskinen (1972) – cantante heavy metal finlandese
 Sampo Koskinen (1979) – ex calciatore finlandese
 Tapio Koskinen (1953) – ex hockeista su ghiaccio finlandese
Yrjö Koskinen (1830-1903) – storico, accademico e politico finlandese

Altro
 Kerkko Koskinen Kollektiivi – gruppo musicale finlandese